Тембу — многозначный термин

 Тембу (Африка) — род правителей южноафриканской народности коса
 Тембу (Гарри Поттер) — волшебное существо мира Гарри Поттера